Halloran est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Personnalité
, actrice américaine
, chanteuse soprano australienne
Ben Halloran (né en 1992), joueur australien de football 
Betz Halloran, biostatisticienne américaine ;
Brenda Halloran, femme politique municipale canadienne de l'Ontario
 (né en 1971), homme politique municipal américain de New York
 (1916-1997), compositeur et directeur de chorale américain
 (mort en 2007), spécialiste en communication britannique
 (né en 1937), femme politique américaine de l'Iowa
 (1765-1831), poète et homme d'église laïc australien
 (née en 1977), peintre et photographe américaine

 (né en 1964), joueur et administrateur de football américain
 (1921-2005), prêtre et exorciste américain

Personnage fictif
, personnage du roman Shining, l'enfant lumière de Stephen King

Toponyme

, hameau de la Nouvelle-Galles du Sud

, communauté non incorporée du Missouri
, communauté de la Californie

Autre
, destroyer de la United States Navy

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme